Inés de Anhalt-Dessau (en alemán, Agnes von Anhalt-Dessau; Dessau, 24 de junio de 1824 - Hummelshain, 23 de octubre de 1897) fue la hija mayor del duque Leopoldo IV de Anhalt y de su esposa, la princesa Federica de Prusia. Fue un miembro de la Casa de Ascania, y se casó con Ernesto I, duque de Sajonia-Altemburgo.

Familia 
El padre de Inés, el duque Leopoldo, fue un hijo del príncipe heredero Federico de Anhalt-Dessau y de su esposa, la landgravina Amalia de Hesse-Homburg. Su madre, la princesa Federica, era hija del príncipe Luis Carlos de Prusia (hermano del rey Federico Guillermo III de Prusia) y de su esposa, la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz.

Inés era una hermana mayor del duque Federico I de Anhalt y de la princesa María Ana. A través de María Ana, Inés era una tía de Isabel Ana, gran duquesa de Oldemburgo, y de Luisa Margarita, duquesa de Connaught y Stathearn.

Matrimonio 

El 28 de abril de 1853, Inés se casó con Ernesto de Sajonia-Altemburgo. Él era hijo del duque Jorge de Sajonia-Altemburgo y de la duquesa María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin, y sucedió a su padre como duque de Sajonia-Altemburgo más tarde ese año. Tuvieron dos hijos.

 María (2 de agosto de 1854-8 de octubre de 1898), casada el 19 de abril de 1873 con el príncipe Alberto de Prusia.
 Jorge (1 de febrero de 1856-29 de febrero de 1856).

A pesar de la ausencia de un heredero, el matrimonio fue feliz y Ernesto amaba mucho a su esposa. Inés fue considerada una pintora sutil y talentosa. Como todas las princesas de esa época, también se dedicó al bienestar y participó en organizaciones benéficas. Especialmente en el cuidado de las tropas y el cuidado de los heridos en la guerra franco-prusiana, hizo una aparición particular.

El aniversario de bodas de plata del matrimonio se celebró en todo el país en 1878 y Ernesto otorgó a su esposa la recién creada, reducida Cruz de Caballero de Primera Clase de la Orden de la Casa Sajona-Ernestina, la llamada "Cruz de las Princesas". Con motivo del aniversario, se creó la "Fundación Ernesto Inés".

Muerte 
Inés murió el 23 de octubre de 1897, a la edad de 73 años. En la ciudad de Altemburgo, la plaza Agnesplatz lleva su nombre. 

Después de su muerte, Ernesto hizo construir la Iglesia Conmemorativa de la Duquesa Inés, en la que también fue enterrada la duquesa. Como su único hijo murió siendo un bebé, el ducado sería heredado por su sobrino, Ernesto II, a la muerte de Ernesto I en 1908.

Autora 
Ella fue autora de Ein Wort an Israel  ("Una Palabra para Israel") (Leipzig, 1893), un libro que trata sobre el antisemitismo y el cristianismo en Alemania. El libro, publicado en 1893 en alemán como Ein Wort an Israel  con el no. 37-38 de las series académicas Institutum Judaicum zu Leipig. Schriften, también fue traducido al italiano como Una parola ad Israele.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Schoeppl, Heinrich Ferdinand: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992.

Dessau
Consortes de la casa de Ascania
Duquesas de Sajonia-Altemburgo
Escritores de Alemania del siglo XIX
Escritoras de Alemania
Duquesas
Princesas de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Dessau
Damas de la Orden de Luisa
Princesas de Anhalt-Dessau (casa de Ascania)
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX